«Волокола́мская» — московский топоним, данный по Волоколамскому шоссе:

 «Волоколамская» — промежуточная станция на Арбатско-Покровской линии, построенная в 2009 году.
 «Волоколамская» — пассажирская платформа Рижского направления Московской железной дороги, открыта в 2019 году.
 «Волоколамская» — бывшее (до 2010 года) название станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии.
 «Волоколамская» — проектное название станции «Стрешнево» Московского центрального кольца.

См. также 
 Волоколамская улица
 Волоколамск (значения)